«ТЭ́́ФИ» — российская национальная телевизионная премия за высшие достижения в области телевизионных искусств, учреждённая фондом «Академия российского телевидения» . «ТЭФИ» является российским аналогом американской премии «Эмми». Первая церемония награждения состоялась .  Советом учредителей фонда «Академия российского телевидения» принято решение, что конкурс «ТЭФИ» не проводится до выработки новых регламента и правил проведения. Проведение общенационального конкурса возобновлено , его организатором выступает некоммерческое партнёрство «Комитет индустриальных телевизионных премий».

В данном списке представлены награждённые премией в алфавитном порядке с указанием года награждения.

Программы, фильмы, проекты и вещатели 
После наименования победителя в скобках указан его телеканал-вещатель или организация-производитель.

Информационные и информационно-аналитические программы 
 «24» с Ольгой Романовой (РЕН ТВ) — 2004
 «Агора» (Культура) — 2019
 «Вести-Москва» (Россия) — 2001
 «Вести» (Россия) — 1995, 2001
 «Вести в 23:00» (Россия-24) — 2016
 «Вести недели» (Россия) — 2005, 2006, 2007, 2015, 2017
 «Время» (Первый канал) — 2002, 2006, 2007, 2017
 «Намедни» (НТВ) — 2002
 «Неделя с Марианной Максимовской» (РЕН ТВ) — 2008, 2009, 2010, 2011
 «Новости 24» (РЕН ТВ) — 2009
 «Новости 24» с Михаилом Куренным (РЕН ТВ) — 2008
 «Новости 24» с Михаилом Осокиным (РЕН ТВ) — 2010, 2011
 «Новости культуры» (Культура) — 2003
 «Пятница! News» (Пятница!) — 2019
 «Сегодня» (НТВ) — 1996, 1997, 1998, 1999, 2004
 «Сегодня в 22.00» (НТВ) — 2005
 «Центральное телевидение» (НТВ) — 2014, 2016
 «Час Пик» (ТВ-2, г. Томск) — 2000, 2002
 «Час Пик. Суббота» (ТВ-2, г. Томск) — 2003

Авторские и публицистические программы 
 «Взгляд». Двадцатилетие выхода в эфир (ВИD) — 2007
 «Времена» (ОРТ) — 2001
 «Жди меня» (Первый канал) — 2001, 2002
 «Загадки Сталина. Версии биографии» (из авторского цикла Эдварда Радзинского «Загадки истории») (ОРТ) — 1997
 «Итоги» (НТВ) — 1996
 «Профессия — репортёр». «Сны надзирателя». Телеочерк Александра Зиненко (НТВ) — 2000
 «Следствие вели…» (НТВ) — 2014, 2015
 «Совершенно секретно» (РТР) — 1999
 «Старая квартира» (РТР) — 1998
 «Страна тишины» (РТР) — 1995
 «Что делать?» (Культура) — 2003

Научные, научно-популярные и просветительские программы 
 «Белая студия» (Культура) — 2015
 «Большой балет» (Культура) — 2016
 «В мире животных» (ОРТ) — 1996
 «Военная тайна» (РЕН ТВ) — 2017
 «Гении и злодеи уходящей эпохи» (Первый канал) — 2000. 2004, 2005, 2006, 2007 (в двух номинациях), 2008, 2010, 2011
 «Дачники» с Машей Шаховой (ТВ-6) — 2002
 «Диктатура мозга» (из цикла «Научная среда») («ЦИВИЛИЗАЦИЯ Медиа»)— 2010
 «Клуб путешественников» (цикл) (ОРТ) — 1997
 «Мир наизнанку» (Пятница!) — 2019
 «Ньютоново яблоко раздора» из цикла «Ж. З. И.» («ТМК Гранд») — 2009
 «Полиглот. Немецкий с нуля за 16 часов!» (Культура) — 2014
 «Поэт в России больше, чем поэт» (РЕН ТВ, Культура) — 1998
 «Путешествия натуралиста» (НТВ) — 2001, 2002
 «Русские цари» (РТР) — 1995
 «Секретные физики» (Культура) — 2003
 «Серебряный шар» (ОРТ) — 2000
 «Чёрные дыры. Белые пятна» (Культура) — 2008
 «Эволюция» («Телепроект ЦИВИЛИЗАЦИЯ») — 2011
 Авторская программа Эдварда Радзинского (Первый канал) — 1999, 2004

Программы об истории 
 «Евгений Тарле. Наука выживать» (из цикла «Они творили историю») (ТРК «Цивилизация») — 2010
 «Искатели» («Цивилизация Нео») — 2008, 2009
 «Исторические хроники с Николаем Сванидзе» (Россия) — 2005, 2006, 2007
 «Исторический процесс» («Новая Компания Мастер») — 2011

Программы об искусстве 
 «Берега Набокова» (Культура, АСТ) — 2000
 «В поисках утраченного» (ОРТ) — 1998
 «Вертов и Рифеншталь» (из цикла «Документальная камера») (Культура) — 2004
 «К-2» (цикл) (РТР) — 1995
 «Линия жизни» (Культура) — 2006
 «Предлагаемые обстоятельства». Авторская программа Анатолия Смелянского (Культура) — 2005
 «Театр + ТВ» (РТР) — 1999
 «Цвет времени» («Цивилизация») — 2009
 «Чтобы помнили» (РЕН ТВ, ОРТ) — 1997

Музыкальные программы 
 «В нашу гавань заходили корабли» (НТВ, ТВ-6) — 2000, 2002
 «Венская государственная опера» (из цикла «Оперные театры мира») (Телекомпания «Гамаюн») — 2010
 «Две звезды» (Первый канал) — 2008
 «ДОстояние Республики» («Красная студия») — 2011
 «Евровидение — 2009». Финал (Первый канал) — 2009
 «Звёздный альбом Юрия Башмета» (из цикла «Вокзал мечты») (Культура) — 2005, 2007
 «И все поют стихи Булата…» (РЕН ТВ, ОРТ) — 2001
 «Оркестровая яма с Артёмом Варгафтиком» (Культура) — 2003
 «Партитуры не горят» (Культура) — 2004
 «По волне моей памяти» (СТС) — 2006
 «Пять вечеров с Владимиром Спиваковым» (РЕН ТВ) — 1999
 «Сати. Нескучная классика» («МБ групп продакшн») — 2011

Программы для детей и юношества 
 «Star-Старт» (ТВ-6) — 2000
 «АБВГДейка» (ТВ Центр) — 2017
 «Английский для малышей» («Новая Компания Канал») — 2005
 «Вспомнить всё» (Класс!) — 2008
 «Детский адвокат» (4 ТВК, г. Нижний Новгород) — 1998
 «За семью печатями» (Культура) — 2005, 2010
 «Зов джунглей» (ОРТ) — 1999
 «КОАПП» (ОРТ) — 2001
 «Орёл и решка. Семья» (Пятница!) — 2019
 «Лунтик» («Мельница») — 2015
 «Русский язык вместе с Хрюшей и…» (Класс!) — 2009
 «Самый умный» (СТС) — 2004, 2009
 «Спокойной ночи, малыши!» (ОРТ, Россия) — 1997, 2002, 2003
 «Сразись с нацией» (Класс!) — 2008
 «Сто вопросов к взрослому» (ТВ Центр) — 2007, 2008
 «Там-там новости» (РТР) — 1995
 «Умницы и умники» (Первый канал) — 1996, 2001, 2006, 2014, 2016
 «Экспериментаторы» (МТРК «Мир») — 2011

Программы о спорте 
 «Александр Карелин. Поединок с самим собой» (Матч ТВ) — 2017
 «Алексей Ягудин. Любовь, боль и лёд» (Первый канал) — 2008
 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» («СмартПикчерз», по заказу ВГТРК) — 2015
 «Век футбола» (НТВ) — 1998
 «Елена Исинбаева. Королева высоты» («Европа ТВ», г. Санкт-Петербург) — 2009
 «Испытание Китаем» (Первый канал) — 2009
 «Первый Олимпийский» (Первый канал) — 2014
 «Прямой эфир: Карпов — Каспаров» (ТВ-6) — 1995
 «Путь на восток». Фёдор Емельяненко (Матч ТВ) — 2016
 «Реальный спорт» (РЕН ТВ) — 2011
 «Русские на американском льду» (ОРТ) — 1996
 «Тотальный футбол» (Матч ТВ) — 2019
 «Станислав Жук. Великий одинокий» («Европа ТВ», г. Санкт-Петербург) — 2010
 «Экстремальная башня» («Телевизионное агентство Урала», г. Екатеринбург) — 1999

Игры и состязания 
 «Брэйн ринг» (Телекомпания «Игра-ТВ») — 2010
 «Жестокие игры». Второй сезон («Красная студия») — 2011
 «КВН. Высшая Лига» (Первый канал) — 2004
 «О, счастливчик!» (НТВ) — 2000
 «Своя игра» (НТВ) — 2003, 2015, 2017
 «Сто к одному» (Россия) — 2002
 «Что? Где? Когда?» (Первый канал) — 1997, 2001, 2011, 2014, 2016, 2019

Реалити-шоу 
 «Взвешенные люди» (СТС) — 2016
 «Пацанки» (Пятница!) — 2017
 «Последний герой. Актёры против экстрасенсов» (ТВ-3) — 2019

Информационно-развлекательные, развлекательные и юмористические программы 
 «AgentShow» (Пятница!) — 2019
 «Comedy Club» (ТНТ) — 2017
 «Большая разница» («Среда») — 2009, 2010
 «Большая разница в Одессе». Международный фестиваль пародий («Среда») — 2011
 «Вечер с Максимом Галкиным» (Первый канал) — 2007
 «Вечерний Ургант» (Первый канал) — 2016, 2019
 «Голос» («Красный квадрат») — 2014, 2015
 «Голос. Дети» (Первый канал) — 2016
 «Городок» (Россия) — 1999, 2002
 «Давай поженимся» («Зелёная Студия») — 2009
 «Дежурный по стране» (Россия) — 2006, 2011
 «Доброе утро» (Первый канал) — 2015, 2017
 «Едим дома!» (Продюсерский центр Андрея Кончаловского) — 2007, 2014
 «Истории в деталях» (СТС) — 2005, 2006, 2007, 2008
 «Итого» с Виктором Шендеровичем (НТВ) — 2000
 «Король ринга» («Катапульта продакшн») — 2007
 «Красная стрела» (НТВ) — 2004
 «Куклы» (НТВ) — 1996
 «Ледниковый период» (Первый канал) — 2008 (в двух номинациях)
 «Личные вещи» (П. С. — промоушн, г. Санкт-Петербург) — 2010
 «Модный приговор» (Первый канал) — 2008, 2015
 «На ножах» (Пятница!) — 2019
 «Неголубой огонёк» (РЕН ТВ) — 2004
 «Новогоднее ТелеВидение» (НТВ) — 1995
 «Орёл и решка» (Пятница!) — 2014, 2016
 «О.С.П.-студия» (СТС) — 2003
 «Пока все дома» (ОРТ) — 1996, 2006
 «Правила жизни» (Культура) — 2017
 «Прожекторперисхилтон» («Красный квадрат», «Синяя Студия») — 2008, 2009, 2010, 2011
 «Розыгрыш» (Первый канал) — 2005
 «Сам себе режиссёр» (РТР) — 1998
 «Синяя птица» (Россия-1) — 2017
 «Слава Богу, ты пришёл!» (СТС) — 2018
 «Танцы со звёздами» (Россия) — 2006
 «Тушите свет!» (НТВ, ТНТ, ТВ-6) — 2001
 «Утро Пятницы» (Пятница!) — 2019
 «Утро на 5» (Пятый канал) — 2016

Ток-шоу 
 «60 минут» (Россия-1) — 2017, 2019
 «Временно доступен» (ТВ Центр) — 2014
 «Время покажет» (Первый канал) — 2017
 «Глас народа» (НТВ) — 2000
 «Закрытый показ» (Первый канал) — 2007, 2008
 «Игра в бисер» (Культура) — 2016
 «Культурная революция» (Культура) — 2002, 2006
 «Наблюдатель» (Культура) — 2015
 «Основной инстинкт» (Первый канал) — 2005
 «Открытая студия» (Пятый канал) — 2014
 «Пусть говорят» (Первый канал) — 2017
 «Ревизорро-Шоу» (Пятница!) — 2016
 «Свобода слова» (НТВ) — 2004
 «Сегодня вечером» («Красный квадрат») — 2015
 «Судьба человека» (Россия-1) — 2019
 «Человек в маске» (ОРТ) — 1998
 «Школа злословия» (Культура) — 2003
 «Я сама» (ТВ-6) — 1999

Специальные репортажи и журналистские расследования 
 «Анна Политковская. Последнее интервью» (Телекомпания «Совершенно секретно») — 2007
 «Дневник беглеца» (РЕН ТВ) — 2003
 «Достояние республики» (Культура) — 2004
 «Иероглиф дружбы» (ВЕТТА, г. Пермь) — 2004
 «История болезни». «Личное дело» (СургутИнформТВ, г. Сургут) — 2009
 «Кровь с молоком» («Намедни»). Автор репортажа — Алексей Пивоваров (НТВ) — 2004
 «Лёшкина мама» (ТВ-2, г. Томск) — 2008
 «Лихорадка Эбола — тайна вируса смерти» (РЕН ТВ) — 2000
 «Ловцы душ» («Специальный корреспондент») (Россия) — 2005
 «Ноты протеста» (РЕН ТВ) — 2011
 «Ревизорро. Новый сезон» (Пятница!) — 2016
 «Репортёрские истории» (РЕН ТВ) — 2008, 2010
 «Слепые мулы» (РЕН ТВ) — 2017
 «Со всеми пересадками» (Первый канал) — 2009
 «Танцы с русскими» («Репортёр с Михаилом Дегтярём») (ТВ Центр) — 2006
 Авторская программа Елены Масюк (Россия) — 2001, 2002

Документальные фильмы и сериалы 
 «1812—1815. Заграничный поход» (Первый канал) — 2016
 «Бродский не поэт» («Центральное телевидение») — 2015
 «Великая тайна воды» (Россия) — 2006
 «Георгий Жжёнов. Русский крест» (Россия) — 2003
 «Десять лет, которые…» (цикл «10 фильмов») (РЕН ТВ) — 2000
 «Доктор Лиза» (РЕН ТВ) — 2009
 «Дом мастера» (НТВ, Культура) — 1999
 «Другая война». «Пленные и забытые» (РЕН ТВ) — 2007
 «Дуня» (ТВ Центр) — 2001
 «Живой Пушкин». Проект Леонида Парфёнова (НТВ) — 2000
 «Записки из мёртвого дома» (РЕН ТВ, ОРТ) — 1998
 «История российского шоу-бизнеса» («СохоМедиа») — 2010
 «К. Симонов и В. Гроссман — сын и пасынок» (из цикла «Неуходящая натура») (РТР) — 1996
 «Код жизни» (Первый канал) — 2008
 «Коммунальная столица» («Европа ТВ», г. Санкт-Петербург) — 2011
 «Концлагеря. Дорога в ад» («Лидер ТВ») — 2010
 «Крейсер „Варяг“» (Россия) — 2004
 «Ледовая коррида Валерия Харламова» (НТВ) — 2002
 «Лубянка» (Первый канал) — 2002
 «Массовка» (АТВ) — 2010
 «Наина Ельцина. История в любви» (Россия-1) — 2017
 «Невероятные истории про жизнь» (ВИD) — 2009
 «Острова» (Культура) — 2001
 «Подстрочник» — 2010
 «Прогулки с Бродским» (РГТРК «Останкино») — 1995
 «Продавец крови» (РЕН ТВ) — 2008
 «Река жизни» (Студия «Остров») — 2011
 «Романовы» (Первый канал) — 2014
 «Серебро и чернь». Авторская программа Льва Аннинского (Культура) — 2004
 «Федерико Гарсия Лорка. Загадка любви и смерти» (ОРТ) — 2000
 «Фрунзик Мкртчян. История одиночества» (Россия) — 2005
 «Чеченский капкан». «Штурм» (РЕН ТВ) — 2005
 «Элегия жизни. Ростропович. Вишневская» (ТВ Центр) — 2007

Художественные фильмы, спектакли и сериалы 
 «Бедная Саша» (ТВ-6) — 1998
 «Братство бомбы» (Первый канал) — 2006
 «Брежнев» (Продюсерская компания «Слово») — 2005
 «Бригада» (Россия) — 2003
 «В круге первом» (Россия) — 2006
 «Возвращение Мухтара» («Студия 2В») — 2015
 «Всегда говори „Всегда“» («Феникс-фильм») — 2004
 «Глухарь. Продолжение» (Дикси-ТВ) — 2010
 «Граница. Таёжный роман» (ОРТ) — 2001
 «Грозовые ворота» (Первый канал) — 2006
 «Екатерина» («Амедиа») — 2015
 «Завещание Ленина» (Россия) — 2007
 «Идиот» (Россия) — 2003
 «Измены» (ТНТ) — 2016
 «ИП Пирогова» (Супер) — 2019
 «Исчезнувшие» («Дирекция Кино») — 2009
 «Ленинград» («Нон-Стоп Продакшн», «Ленинград Продакшн») — 2007
 «Ликвидация» («Централ Партнершип») — 2008
 «Метод» (Первый канал) — 2016
 «Молодёжка» (СТС) — 2017
 «Обручальное кольцо» (Первый канал) — 2011
 «Обычная женщина» (ТВ-3) — 2019
 «Особенности национальной охоты в зимний период» (ОРТ) — 2001
 «Отель последней надежды» (ТВ Центр) — 2017
 «Оттепель» (Первый канал) — 2014
 «Петербургские тайны» (РТР) — 1997
 «По имени Барон…» (НТВ) — 2002
 «Подсадной» («Дирекция Кино») — 2011
 «Пока станица спит» (Россия) — 2014
 «Разжалованный» («Феникс-фильм») — 2010
 «След» («ДокуДрама») — 2009, 2011
 «Снежный ангел» (Кинокомпания «Russian World Studios») — 2008
 «Тайны дворцовых переворотов. Россия — век XVIII…». 1. «Завещание императора». 2. «Завещание императрицы» (Россия) — 2002
 «Тайны следствия — 15» (Россия-1) — 2016
 «Убойная сила» (ОРТ) — 2000
 «Ужин в четыре руки» («Партнёр-Фильм») — 2000
 «Улицы разбитых фонарей» (ТНТ, ОРТ) — 1999 (в двух номинациях)
 «Честь имею!..» (Россия) — 2004
 «Штрафбат» (Россия) — 2005

Комедийные сериалы и ситкомы 
 «Воронины» (ООО «ГудСториМедиа») — 2010
 «Интерны» (ТНТ) — 2016
 «Кухня» (СТС) — 2014
 «Ольга» (ТНТ) — 2017
 «Папины дочки» (СТС) — 2008, 2009
 «Светофор» (ЗАО «ВБД Груп» («Yellow, Black and White») — 2011
 «Физрук» («A+Production») — 2015
 «Полицейский с Рублёвки» (ТНТ) — 2019

Региональные программы 
 «Кучугуры и окрестности» (цикл) (Независимая Студия «Телемост», г. Воронеж) — 1996
 «Над могилой „Комсомольца“» (ГТРК «Мурман», г. Мурманск) — 1997

Специальные проекты и эфирный промоушн 
 Анонс конкурса Чайковского «Настройся на Чайковского» (Культура) — 2015
 «Блокада» (Россия-1) — 2016
 «Ночь в стиле детства» (СТС) — 2006
 «РЕН ТВ и Василий Ложкин представляют» (РЕН ТВ) — 2017
 День памяти Владимира Высоцкого на «Первом канале» (Первый канал) — 2008
 День Победы на «Первом канале» (Первый канал) — 2007
 Олимпийское промо на «Первом канале» (Первый канал) — 2014
 Промокампания «Чемпионат мира по футболу 2018 на Первом» (Первый канал) — 2019
 Эфирный промоушн «Первого канала» (Первый канал) — 2016

Событие телевизионного сезона 
 «Алые паруса» (Пятый канал) — 2017
 Акция «Бессмертный полк» (Первый канал, ВГТРК) — 2015
 Война и мир. Читаем роман (Культура) — 2016
 Освещение Чемпионата мира по футболу в России в специальной студии Мяч (Матч ТВ) — 2019
 Церемония открытия XXII Зимних Олимпийских игр в Сочи (Первый канал) — 2014

Иные 
 «День добрых дел» (Пятый канал) — 2016
 «Крым. Путь на Родину» (Ассоциация «Наше кино») — 2015
 «София» (Россия-1) — 2017
 «Ты супер!» Финал в Кремле (НТВ) — 2017
 «Удиви меня!» («П. С. — Промоушн», г. Санкт-Петербург) — 2011
 «Факты» («Первое поле») — 2010
 Всероссийский конкурс региональных информационных программ «Новости — время местное» (АНО «Интерньюс», НАТ, фонд «Академия российского телевидения») — 2001

Телеканалы и операторы спутникового телевидения 
 «Вести-24» — 2009
 «Дождь» — 2011
 «ДТВ» — 2010
 «Культура» — 1998, 2002, 2004 (в двух номинациях), 2005 (в трёх номинациях)
 «Муз-ТВ» — 2000
 «НТВ» — 1998, 1999
 «НТВ-Плюс» — 2000
 «Первый канал» — 2003, 2006 (в двух номинациях), 2007 (в двух номинациях), 2009 (в двух номинациях), 2011
 «Россия» — 2003 (в двух номинациях)
 «СТС» — 2008 (в двух номинациях)
 «Югра», г. Ханты-Мансийск — 2001

Персоналии

А 
 Томаш Августынек (оператор) — 2010
 Илья Авербух — 2008
 Максим Аверин — 2010
 Михаил Агранович — 2006
 Дмитрий Азадов (художник-постановщик) — 2010
 Сергей Айрапетов — 2003
 Акав Акавов — 2009
 Александр Акопов — 2004, 2005, 2006, 2011
 Юрий Аксюта — 2009, 2015, 2016
 Александр Александров (оператор) — 2011
 Алексей Александров (сценарист) — 2008
 Вера Алентова — 2008
 Алсу — 2009
 Екатерина Андреева — 2007
 Лев Аннинский — 2004
 Михаил Антонов — 2003
 Анна Ардова — 2010
 Гуля Аскарова (продюсер) — 2009
 Манана Асламазян — 2010
 Юлия Ауг — 2015

Б 
 Роман Бабаян — 2017
 Александр Баранов (сценарист) — 2008
 Михаил Баркан — 2003
 Антон Барщевский — 2009
 Владимир Башта — 2011
 Татьяна Беличенко — 2011
 Александр Белоусов (звукорежиссёр) — 2008
 Станислав Берестовой (сценарист) — 2009, 2010
 Борис Берман — 2008, 2009
 Раиса Беспечная — 2011
 Наталья Билан — 2011
 Николай Билык (продюсер) — 1999
 Виталий Бирюков (оператор) — 2009
 Вячеслав Благодарский (сценарист) — 2009, 2010
 Ильяс Богатырёв (режиссёр) — 1998
 Александр Бойм — 2004
 Андрей Болтенко — 2009 (в трёх номинациях)
 Фёдор Бондарчук — 2003
 Дмитрий Борисов — 2016, 2017
 Лилия Боровская (сценарист) — 2005
 Владимир Бортко — 2003, 2006
 Владимир Брежнев — 2003, 2011
 Сергей Брилёв — 2002, 2006
 Дмитрий Будашкаев (сценарист) — 2010
 Николай Булыгин — 2017
 Александр Буравский (сценарист) — 2007 (в двух номинациях)
 Александр Бурков (художник-постановщик) — 2004
 Кирилл Быков (сценарист) — 2011

В 
 Роман Ваялкин (оператор) — 2008
 Наталья Водянова — 2009
 Константин Ворончихин (сценарист) — 2008, 2011
 Владимир Ворошилов — 2001
 Юлия Высоцкая — 2014, 2016, 2017

Г 
 Дмитрий Галдин (сценарист) — 2008
 Андрей Галкин (оператор) — 2008
 Максим Галкин — 2017
 Алексей Ганушкин (оператор) — 2003
 Владимир Гендлин — 2003, 2009
 Сергей Гимаев — 2017
 Евгений Гинзбург — 2003
 Михаил Голубков (оператор) — 2007
 Александр Гордон — 2008, 2010, 2011
 Илья Грачёв (оператор) — 2010
 Игорь Гринякин — 2009
 Ксения Громова — 2009
 Дмитрий Губерниев — 2007
 Наталия Гугуева (сценарист) — 2008 (в двух номинациях)
 Лариса Гузеева — 2009
 Виктор Гусев — 2001, 2002, 2006
 Владимир Гусинский — 1999

Д 
 Саид Давдиев (сценарист) — 2009, 2010
 Евгений Давыдов (репортёр) — 2014
 Марина Даниелян (сценарист) — 2009, 2010
 Всеволод Движков (звукорежиссёр) — 2011
 Михаил Дегтярь — 1995, 2000,2006, 2009
 Илья Дёмин — 2003, 2005
 Марина Денисевич (сценарист) — 2010
 Андрей Добров — 2017
 Илья Доронов — 2011
 Николай Дроздов — 2007
 Вячеслав Дусмухамедов (сценарист) — 2009
 Дмитрий Дьяченко — 2010

Е 
 Илья Епищев (сценарист) — 2009, 2010
 Герман Ефимов (режиссёр) — 2010
 Михаил Ефремов — 2014, 2017

Ж 
 Ильдар Жандарёв — 2008, 2009
 Егор Жердин (оператор) — 2007
 Георгий Жжёнов — 1999
 Александр Жигалкин — 2011

З 
 Фёдор Завалейков — 2014
 Анастасия Заворотнюк — 2005
 Владислав Завьялов — 2015
 Александр Загоскин — 2010
 Дмитрий Зверьков (сценарист) — 2008, 2011
 Ирада Зейналова — 2006
 Александр Зеленов (звукорежиссёр) — 2008
 Илья Зимин — 2002
 Борис Зосимов — 2000
 Алексей Зотов (репортёр) — 2014, 2015
 Константин Зубрилин (художник-постановщик) — 2006

И 
 Ирина Изволова (сценарист) — 2007
 Эдуард Илоян (продюсер) — 2011
 Феликс Ильиных — 2006
 Дмитрий Иосифов — 2003
 Константин Ивлев — 2019

К 
 Олег Кавун — 2006
 Аркадий Казанцев (сценарист) — 2008
 Тина Канделаки — 2006, 2016
 Леонид Канфер (репортёр) — 2010
 Сергей Капица — 2008
 Владимир Каптур — 2009
 Степан Капуста — 2002
 Андрей Караулов — 1995
 Кирилл Качурин (сценарист) — 2010
 Джон Кейси (художник-постановщик) — 2009
 Кирилл Керзок — 2008
 Эдуард Кечеджиян — 2000
 Андрей Кивинов — 2011
 Тимур Кизяков — 2000
 Константин Кикичев — 2008
 Сергей Ким — 2001
 Игорь Кириллов — 1998
 Олег Кириченко (оператор) — 2006, 2010
 Владимир Климов — 2007
 Борис Клюев — 2011
 Аркадий Коган (сценарист) — 2008, 2008
 Михаил Кожухов — 2004
 Михаил Козаков — 2005
 Коллектив телекомпании «Пилот ТиВи» — 2002
 Виталий Коломиец (сценарист) — 2008
 Сергей Колосов — 1996
 Александр Кондратов (художник-постановщик) — 2008
 Владимир Кондратьев — 2015
 Андрей Кондрашов — 2015
 Платон Конухов (оператор) — 2010
 Александр Кормилицын — 2016
 Александр Котт — 2011
 Сергей Крабу — 2011
 Сергей Кравец — 2006
 Андрей Кравчук (режиссёр) — 2010
 Юрий Красильников (художник-постановщик) — 2011
 Илья Кривицкий — 2017
 Марк Кривошеев — 2002
 Зоя Кудря — 2001
 Пётр Кулешов — 2005
 Константин Куц — 2007
 Сергей Кушнерёв — 2002, 2005, 2006

Л 
 Борис Лазарев (оператор) — 2004
 Георгий Лазарев — 2005
 Татьяна Лазарева — 2006
 Филипп Ламшин (звукорежиссёр) — 2011
 Ирина Лаптева (художник-постановщик) — 2004
 Татьяна Лаптева (художник-постановщик) — 2008
 Павел Лебешев — 2002
 Валентина Леонтьева — 2000
 Ирена Лесневская — 2005
 Анна Либерман (художник-постановщик) — 2010
 Дмитрий Ликин — 2007, 2008
 Татьяна Лиманова (телеведущая) — 2010
 Татьяна Лиознова — 2001
 Владислав Листьев — 1995
 Елена Литвинова (сценарист) — 2006
 Павел Лобков — 1998
 Андрей Лошак — 2003
 Владимир Лусканов — 1995
 Анатолий Лысенко — 2004
 Александр Любимов — 2002
 Елена Лядова — 2016

М 
 Евгений Майоров — 1998
 Андрей Макаров (оператор) — 1998
 Анатолий Максимов — 2001
 Андрей Максимов — 1999
 Марианна Максимовская — 2008, 2009, 2010, 2011
 Андрей Малахов — 2005, 2009
 Энвер Мамедов — 2010
 Константин Маньковский — 2011
 Ксения Маринина — 1998
 Елена Марковская — 2006
 Гарик Мартиросян — 2010 (в двух номинациях), 2011
 Владимир Маслаченко — 2000
 Александр Масляков — 1996, 2002
 Дмитрий Масс — 2004
 Елена Масюк — 1995, 1998
 Алим Матвейчук (художник-постановщик) — 2011
 Владимир Машков — 2008
 Саида Медведева (продюсер) — 2015
 Константин Мельников — 2005
 Алексей Менялин — 2004, 2009
 Мероб Меробов — 2016
 Лолита Милявская — 2007
 Евгений Миронов — 2003
 Сергей Мирошниченко — 2011
 Татьяна Миткова — 1997
 Александр Митта — 2001 (в двух номинациях)
 Никита Михалков — 2006
 Дмитрий Мишин (сценарист) — 2009, 2010
 Леонид Млечин — 2007, 2009
 Владимир Молчанов — 2001
 Илья Мордюков — 1998
 Хрюн Моржов — 2002
 Андрей Морозов (оператор) — 2006
 Савва Морозов (репортёр) — 2014
 Кирилл Мошкович (оператор) — 2007
 Вячеслав Муругов — 2008, 2011 (в двух номинациях)
 Андрей Мухортов (сценарист) — 2011
 Юлия Мучник — 2003, 2008, 2010

Н 
 Кирилл Набутов — 2008, 2010, 2011
 Александр Надсадный (репортёр) — 2011
 Юрий Назаров — 2005
 Константин Наумочкин — 2005
 Анна Нельсон — 2008
 Мария Нигматулина (звукорежиссёр) — 2010
 Александр Николаев (сценарист) — 2011
 Алексей Николаев (сценарист) — 2011
 Лев Николаев — 2004, 2005
 Марина Николаева (художник-постановщик) — 2003
 Виктор Никулин — 1997
 Михаил Никулин — 1997
 Андрей Норкин — 2006
 Сергей Нурмамед — 2010

О 
 Николай Озеров — 1997
 Илья Олейников — 1996, 2001
 Дмитрий Ольчев — 1998
 Геннадий Орлов — 2008
 Михаил Осокин — 1998, 2009
 Кевин Оуен (Kevin Owen) (телеведущий) — 2008

П 
 Анатолий Панфилов (художник-постановщик) — 2006
 Илья Папернов — 2006
 Леонид Парфёнов — 2004
 Андрей Пастернак — 2007, 2009, 2010
 Сергей Пашков — 2007
 Валдис Пельш — 1997
 Роман Перевезенцев (репортёр) — 1998
 Вадим Перельман — 2016
 Елена Перова — 2008
 Елена Пищальникова (Метелица) (сценарист) — 2011
 Наталия Плуталова — 2003, 2005
 Евгений Поддубный — 2014, 2016
 Владимир Познер — 2002, 2004, 2005, 2009 (в двух номинациях), 2011, 2016
 Максим Полинский — 2017
 Ольга Полищук (сценарист) — 2011
 Евгений Попов — 2017
 Никита Поповнин — 2011
 Анастасия Попова (режиссёр) — 2006, 2009
 Наталья Портнова (сценарист) — 2010
 Екатерина Порубель — 2011
 Денис Привалов (сценарист) — 2009, 2010
 Виктор Пронин (художник-постановщик) — 2007
 Кира Прошутинская — 2015
 Александр Пугачёв — 2004
 Кирилл Пухонто — 2003, 2005
 Александр Пушин — 2016

Р 
 Ирина Радецкая (режиссёр) — 2008
 Эдвард Радзинский — 2003
 Андрей Разбаш — 2006
 Александр Расторгуев — 2000
 Евгений Ревенко — 1999
 Дмитрий Рогалёв (оператор) — 2015, 2017
 Александр Рогаткин (репортёр) — 2015, 2017
 Александр Роднянский — 2004, 2005, 2006, 2008
 Андрей Рожков — 2008
 Юрий Розанов — 2011
 Ольга Романова — 2004
 Людмила Ромашко (художник-постановщик) — 2008
 Денис Ртищев (сценарист) — 2009, 2010
 Андрей Руцинский (продюсер) — 2009
 Эльдар Рязанов — 1997

С 
 Эдуард Сагалаев — 2002
 Марат Сайченко — 2014
 Антон Сакара (художник-постановщик) — 2009
 Алексей Самоделко (звукорежиссёр) — 2008
 Николай Сванидзе — 1995
 Сергей Светлаков — 2010 (в двух номинациях), 2011
 Владимир Светозаров — 2003
 Дмитрий Светозаров — 2002
 Кирилл Серебренников — 1999
 Михаил Сеславинский — 2006
 Алексей Сеченов — 2005, 2007
 Олег Сидякин — 2014
 Антуан Симани (художник-постановщик) — 2011
 Лариса Синельщикова — 2009
 Тимур Сиразиев — 2014
 Кирилл Ситников (сценарист) — 2011
 Мария Ситтель — 2005, 2015
 Ольга Скабеева — 2017
 Иван Скворцов (режиссёр) — 2010
 Виктор Славкин — 2000
 Анатолий Смелянский — 2011
 Дмитрий Смирнов (звукорежиссёр) — 2010
 Александр Сокуров — 2007
 Александр Солженицын — 2006
 Владимир Соловьёв — 2005, 2017
 Виталий Соломин — 2004
 Руслан Сорокин — 2008, 2010, 2011
 Светлана Сорокина — 1996, 2000
 Даниил Спиваковский — 2009
 Наталия Спиридонова — 2000, 2007, 2008
 Наталия Стеценко — 2015
 Владимир Стогниенко — 2016
 Юрий Стоянов — 1996, 2001
 Богдан Ступка — 2015
 Михаил Суслов — 2008
 Ольга Сутулова — 2007

Т 
 Вадим Такменёв — 2005, 2014, 2016
 Андрей Талалай — 1999
 Сангаджи Тарбаев — 2011
 Вячеслав Тибелиус (оператор) — 1998
 Иван Титов (звукорежиссёр) — 2009
 Анна Титова — 2000
 Валерий Тодоровский — 2003, 2014
 Пётр Толстой — 2007
 Игорь Толстунов — 2010
 Андрей Толубеев — 2007
 Андрей Торстенсен — 1997, 2004
 Елена Трифонова (сценарист) — 2011
 Алексей Троцюк — 2009, 2011
 Виталий Трояновский — 2006
 Александр Туркин (сценарист) — 2011
 Мария Турская (художник-постановщик) — 2010
 Максим Туханин (сценарист) — 2008

У 
 Андрей Ульянов (оператор) — 2008
 Евгений Унгард — 2003
 Иван Ургант — 2007, 2009, 2010 (в двух номинациях), 2011, 2014, 2015, 2016, 2019
 Сергей Урсуляк — 2008
 Юрий Устинов (художник-постановщик) — 2009
 Татьяна Устинова — 2004
 Василий Уткин — 2004, 2005

Ф 
 Джаник Файзиев — 2001, 2009
 Александр Файфман — 2007, 2008
 Леонид Филатов — 1996
 Валерий Фокин — 2004
 Юрий Фокин — 1999
 Каринэ Фолиянц — 2011
 Николай Фоменко — 1998, 2008
 Дмитрий Фролов — 2008
 Александр Фукс — 2001

Х 
 Александр Хабаров — 1997
 Константин Хабенский — 2016
 Чулпан Хаматова — 2006, 2014, 2017
 Юрий Харнас — 2011
 Владимир Хотиненко — 2005, 2006

Ц 
 Александр Цекало — 2010 (в трёх номинациях), 2011, 2016

Ч 
 Андрей Челядинов (режиссёр) — 1998
 Андрей Черкасов — 1996
 Анастасия Чернобровина — 2015
 Валентин Черных — 2005
 Владислав Черняев (оператор) — 1998
 Инна Чурикова — 2003
 Григорий Чхартишвили — 2002

Ш 
 Игорь Шадхан — 2004
 Сергей Шакуров — 2005
 Екатерина Шатилова (режиссёр) — 2008
 Михаил Шац — 2006
 Михаил Швыдкой — 2008, 2019
 Евгений Шелякин (сценарист) — 2009, 2010
 Дмитрий Шепелев — 2009
 Мария Шептунова — 2006
 Галина Шергова — 2010
 Елена Широкова — 2001
 Виталий Шляппо — 2009, 2011
 Наталия Шнейдерова — 2006, 2011
 Сергей Шумаков — 2016

Э 
 Константин Эрнст — 1998, 2001, 2007, 2008, 2009, 2010, 2014

Ю 
 Генрих Юшкявичюс — 2010

Я 
 Елена Яковлева — 2004
 Леонид Якубович — 1995, 1999, 2015
 Олег Янковский — 2006

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЭФИ
Списки:Телевидение России